Zig steht für:
 eine Trickfilmfigur aus Zig & Sharko – Meerjungfrauen frisst man nicht!
 Zig (Programmiersprache), eine maschinennahe objektorientierte Programmiersprache

zig steht für:
 eine nicht genau bekannte, aber als sehr hoch angesehene Zahl, ein Pronomen – im engeren Sinn eine Anzahl von zwanzig bis neunundneunzig

Žig steht für:
 Žig, eine ehemalige kroatischsprachige lokale Zweiwochenzeitung mit Redaktionssitz in Subotica, Vojvodina, Serbien

Zig Zig steht für:
 Zig Zig, ein französisch-italienisches Filmdrama von Regisseur László Szabó mit Catherine Deneuve und Bernadette Lafont aus dem Jahr 1975

ZiG steht für:
 Zeitschrift für Interkulturelle Germanistik

ZIG steht für:
 Flughafen Ziguinchor (IATA-Code), Flughafen im Senegal
 Zeitschrift für Ideengeschichte

ZIG als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Schwalm-Eder-Kreis (für Ziegenhain)

Siehe auch:
 Ziggy

Abkürzung